

Personen

Chronologisch 
 Hendrik Beekman (1800-1855), opgehangen wegens brandstichting
 Anton Albert Beekman (1854-1947), Nederlands geograaf
 Mary Beekman (1884-1957), Nederlands actrice
 Chris Beekman (1887-1964), Nederlands beeldend kunstenaar
 Peter Beekman (architect) (1889-1976), Nederlands architect uit Soestdijk
 Peter Beekman (kunstenaar) (1911-1959), Nederlands illustrator
 Yolande Beekman (1911-1944), Zwitsers-Nederlands verzetsstrijdster
 Jacobus Andreas Beekman (1912-1945), Nederlands verzetsstrijder
 Allan Beekman (1913–2001), Amerikaans schrijver
 Jaap Beekman (1919-2010), Nederlands verzetsstrijder
 Vladimir Beekman (1929-2009), Ests schrijver
 Eint Beekman Ockels (ca. 1939), Nederlands VVD-politicus
 Eric Beekman (1939-2008), ook wel E.M. Beekman, literatuurwetenschapper en vertaler
 Tim Beekman (1941-2006), Nederlands acteur
 Dick Beekman (drummer) (1946), Nederlands drummer
 Johan Beekman (1948), Nederlands profvoetballer
 Bram Beekman (1949), Nederlands componist
 Martijn Beekman (1970), Nederlands fotograaf
 Dyanne Beekman (1972), Nederlands ondernemer
 Gracie Glam (1990), pseudoniem van Kelly J. Beekman, Amerikaans pornoactrice

Geboortedatum onbekend 
 Dick Beekman, Nederlands puzzelmaker en auteur

Plaats 
 Beekman (NY), plaats in de Verenigde Staten, genoemd naar Hendrick Beekman (1652-1716)

Overig 
 Beekman en Beekman, roman van Toon Kortooms (1916-1999)
 Beekman Tower, wolkenkrabber in de Verenigde Staten
 Carbo (bedrijf), voorheen firma Beekman, een voormalige Nederlandse houtskoolproducent
 Jozef Beekman, personage in boeken van Pieter Aspe (1953)

Zie ook 
 Beeckman (doorverwijspagina)